Сара Оуст (,  — ) — норвежский мирской священник и последовательница Ханса Нильсена Хауге. Она стала первой женщиной-религиозным лидером среди хаугеанцев.

Биография 

Сара Оуст родилась в деревне Вингелен, относящейся к приходу Толга, в Хедмарке (Норвегия). Она была дочерью Эмбрета (Энгебрета) Эмбретссона Оуста и Мари Персдоттер Рёэ. Оставшись без отца в возрасте семи лет, Сара Оуст помогала своей матери возить уголь на медный завод Рёрос ().

Впервые Сара Оуст познакомилась с учением проповедника Ханса Нильсена Хауге в 1799 году. Впоследствии она сама проповедовала в Трёнделаге в период между 1799 и 1805 годами вместе с другой женщиной мирянином священником, Ранди Хевле из Дривдалена в Сёр-Трёнделаге, а позднее с Кирсти Фоссен из Квикне. По некоторым сведениям, у неё был прекрасный певческий голос, и она также писала псалмы. Согласно Конвенционному акту 1741 года, норвежские граждане в то время не имели права на религиозные собрания без присутствия там священника Норвежской церкви. Сара Оуст сумела успешно защитить группу хаугеанцев от местных властей, которые отказались от своих попыток исполнить закон, увидев, что она получила слишком большую поддержку со стороны общины. Сара Оуст впервые встретила Ханса Нильсена Хауге в Оппдале в 1803 году.

В 1805 году Сара Оуст вышла замуж за Олу Торессона Хаугена (1776—1862), который был фермером в Толге. После их свадьбы их ферма «Хауген-и-Толга» () стала центром движения хаугеанцев (haugianere). Хотя после смерти Ханса Нильсена Хауге в 1824 году движение хаугеанцев стало меньше поддерживать мирских священников.

Примечания

Источники 

 Aarflot, Andreas (1979) Hans Nielsen Hauge, his life and message (Minneapolis: Augsburg Publishing) 
 Bakken, Arne O. (1973) Haugianerne i Nord-Østerdal de første årene lederen Sara Oust 1778—1822 (Oslo: Tolga bibliotek)
 Furseth, Inger (2002) A Comparative Study of Social and Religious Movements in Norway, 1780s-1905 (New York City: Edwin Mellen Press) 
 Pettersen, Wilhelm (2008) The Light In The Prison Window: The Life Story of Hans Nielsen Hauge (Kessinger Publishing, LLC) 
 Shaw, Joseph M. (1979) Pulpit Under the Sky: A Life of Hans Nielsen Hauge (Greenwood Press Reprint)